Nueva Libertad kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nueva Libertad, La Concordia, Chiapas, 
 Nueva Libertad, La Trinitaria, Chiapas, 
 Nueva Libertad, Tzimol, Chiapas, 
 Nueva Libertad, El Porvenir, Chiapas, 
 Nueva Libertad, Amatenango de la Frontera, Chiapas, 
 Nueva Libertad, Cintalapa, Chiapas, 
 Nueva Libertad, Ocosingo, Chiapas, 
 Nueva Libertad, La Independencia, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar